Живо́е:
 Живое вещество.
 Живая система (живой объект).
 «Живое» — музыкальный альбом русской группы «Рада и Терновник» 2008 года. 
 «Живое» () — американский научно-фантастический фильм ужасов 2017 года.